Klip steht für:

 Kurzform für Halteklip
 Klip (Song), Lied des dänischen Popsängers Jimilian
 Klip River (Vaal), Nebenfluss des Vaal in Südafrika
 Klip River (Ugab), Nebenfluss des Ugab in Südafrika
 Klip River (Tugela), Nebenfluss des Tugela in Südafrika

Klip ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Klip (* 1959), niederländische Schachspieler
 Marko Klip, estnischer Skilangläufer
 André Klip, Kriminologe